Napelo pode se referir a:

 O gênero botânico Aconitum.
 Um dos nomes populares da planta Aconitum napellus.

Ranunculaceae
Desambiguação